Takeo – città del Giappone
 Takéo – città della Cambogia
 Takeo – nome proprio maschile giapponese
 Francisco Takeo – calciatore colombiano

Pagine correlate
 Takei
 Takao